

Cinema
Félicité – film del 1979 diretto da Christine Pascal
Félicité – film del 2017 diretto da Alain Gomis

Geografia
Félicité – isola delle Seychelles

Persone
Félicité Du Jeu – attrice francese